Saint-Martin-du-Fouilloux, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Martin-du-Fouilloux, commune française des Deux-Sèvres

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France